Strike Up the Band (film), een musicalfilm uit 1940 met Judy Garland en Mickey Rooney
 Strike Up the Band (musical), een Broadwaymusical uit 1927
 Strike Up the Band (lied), een lied uit die musical